Esistono più comuni francesi con questo nome

Saulnières – Eure-et-Loir
Saulnières – Ille-et-Vilaine